Таврическое — рабочий посёлок в Омской области, административный центр Таврического района.
 
Население —  чел. ().

Физико-географическая характеристика 
Таврическое находится в пределах лесостепной зоны Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины, в 13 км от левого берега реки Иртыш. Высота центра — 93 метров над уровнем моря. Гидрографическая сеть не развита: реки и озёра в окрестностях населённого пункта отсутствуют. Распространены чернозёмы обыкновенные и лугово-чернозёмные солонцеватые и солончаковые почвы.

Таврическое расположено в 58 км (по автомобильным дорогам) к югу от областного центра города Омск. В посёлке расположен остановочный пункт 53 км железнодорожной ветки Омск — Иртышское Западно-Сибирской железной дороги; кроме того, юго-восточнее Таврического находится станция Стрела, на которой имеют остановку поезда дальнего следования.
Климат
Климат резко континентальный, со значительными перепадами температур в течение года (согласно классификации климатов Кёппена — влажный континентальный климат (Dfb) с тёплым летом и холодной и продолжительной зимой). Многолетняя норма осадков — 377 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле — 61 мм, наименьшее в марте — 13 мм. Среднегодовая температура положительная и составляет +1,4 °C, средняя температура января −17,4 °C, июля +19,8 °C.
Часовой пояс

История 
В 1898—1899 годах в Омск приехали ходоки-разведчики из Таврии Артём Кривохвост, Иван Лиходед и Платон Лизюра. Они получили разрешение поселиться на земельном участке № 1 в 45 верстах к югу от Омска у аула Миерман-Кудук. Ходокам понравилось место с плодородными чернозёмами, с обилием дичи и рыбы в озёрах. Годом основания села Таврическое считается 1900 год. В 1903 году в селе числился 91 двор

В 1922 году создана первая сельхозартель «Вильна Громада», в 1924—1926 годы организованы ТОЗы «Запорожец» и «Республика», в 1929 году — колхоз «Вильна Громада» (в 1931 году разделён на два — «Красный боец» и имени Кирова). В 1925 году образован Таврический район, село стало районным центром. В годы коллективизации организована Таврическая МТС. В 1930-е в селе работали типография, промкомбинат,
хлебопекарня, кирпичный завод, маслозавод и МТМ. В 1938 году была установлена круглосуточная телеграфная связь райцентра с городом Омском.

Посёлок городского типа — с 1969 года

Население 

 Национальный состав
По данным переписи населения 1939 года: украинцы — 61 % или 1639 чел., русские — 36 % или 966 чел.

Экономика 
К августу 2016 года сюда из Омска было перенесено производство Сибзавода.

Культура 
Действует Таврическая картинная галерея.

Образование 
В Таврическом осуществляют деятельность три дошкольных образовательных организации, две общеобразовательные организации (одна из которых обучает в заочной форме), три организации дополнительного образования, одна организация среднего профессионального образования.

Примечания

Ссылки 
 Общественно-информационная газета Таврического района Омской области «Таврические новости»
 Омский генеалогический центр — Б. А. Сеченов. «Край наш Таврический»

Населённые пункты Таврического района
Посёлки городского типа Омской области
Районные центры Омской области